Karl Ranke ist der Name folgender Personen:

* Karl Ernst Ranke (1870–1926), deutscher Internist
 Karl Ferdinand Ranke (1802–1876), deutscher Altphilologe